Ruschke ist der Familienname von:

 Jan Ruschke (* 1976), deutscher Filmeditor
 Matthias Ruschke (* 1982), deutscher Schauspieler